Perko ist der Familienname folgender Personen:

 Aapo Perko (1924–2021), finnischer Kugelstoßer
 Anton Perko (1833–1905), Marineoffizier und Maler
 Franc Perko (1929–2008), slowenischer Erzbischof von Belgrad
 Franz Perko (1868–1919), österreichischer Arzt und Politiker
 Gudrun Perko (* 1962), österreichische Sozialarbeitswissenschaftlerin und Philosophin
 Jukka Perko (* 1968), finnischer Jazzsaxophonist
 Rok Perko (* 1985), slowenischer Skirennläufer

Siehe auch:
 Perco